Ellen White peut faire référence à :
 Ellen Gould Harmon White (1827-1915), femme d'église, écrivaine américaine, cofondatrice de l'Église adventiste du septième jour ;
 Ellen Toni White (née en 1989), footballeuse anglaise.